Black Peak (engl. für „schwarzer Gipfel“) bezeichnet mehrere Berge und Gipfel:

in Alaska (USA):
 Black Peak (Aleutenkette) in der westlichen Aleutenkette
 Black Peak (Chigmit Mountains) in den Chigmit Mountains
 Black Peak (Chuginadak Island) auf Chuginadak Island
 Black Peak (Zane Hills) in den Zane Hills
 
im Bundesstaat Washington (USA):
 Black Peak (Kaskadenkette) 
im Bundesstaat Wyoming (USA)

 Black Peak (Gros Ventre Range)

auf Südgeorgien im Südatlantik:
 Black Peak (Südgeorgien)

Siehe auch:
 Black Peaks